Nueve automóviles de la marca Fiat han recibido el nombre 500:
 El Fiat 500, conocido popularmente como Topolino y fabricado entre 1936 y 1955.
 El Fiat 500, fabricado entre 1957 y 1975.
 El Fiat Cinquecento (500 en italiano), fabricado entre 1991 y 1998.
 El Fiat 500, fabricado desde 2007.
 El Fiat 500e, versión eléctrica del modelo de 2007.
 El Fiat 500L, minivolumen fabricado desde 2012.
 El Fiat 500L Living, versión de siete plazas del Fiat 500L.
 El Fiat 500X, todocamino que se comenzó a fabricar en 2013.
 El Fiat nuevo 500, versión eléctrica que se comenzó a fabricar en 2020.